Princezna Alžběta Lucemburská (7. března 1901, Lucemburk – 2. srpna 1950, zámek Hohenburg) byla členkou nasavsko-weilburské dynastie a lucemburskou princeznou, sňatkem s Ludvíkem Filipem z Thurn-Taxisu se stala princenou z Thurn-Taxisu.

Rodina 
Alžběta se narodila jako pátá dcera Viléma IV. Lucemburského a Marie Anny Portugalské. Dvě z Alžbětiných starších sester se staly vládnoucími lucemburskými panovnicemi a titulárními nasavskými vévodkyněmi: Marie-Adéla a Šarlota.

Manželství a potomci 
Alžběta se 14. listopadu 1922 v Bavorsku provdala za prince Ludvíka Filipa z Thurn-Taxisu, syna Alberta z Thurn-Taxisu a rakouské arcivévodkyně Markéty Klementiny. Alžběta měla s Ludvíkem Filipem dvě děti:

 1. Anselm z Thurn-Taxisu (14. 4. 1924 – 25. 2. 1944), padl ve druhé světové válce, svobodný a bezdětný
 2. Ignácie z Thurnu a Taxisu (25. 8. 1925 Niederaichbach – 17. 9. 2008 Aufhausen), ⚭ 1948 princ Eberhard z Urachu (1907–1969)
 ⚭ 1948 princ Eberhard z Urachu (24. 1. 1907 Stuttgart – 29. 8. 1969 Tutzing)

Princ Ludvík zemřel v roce 1933 při dopravní nehodě. Alžběta zemřela v roce 1950 ve svém zámku Niederaichbach a byla pohřbena vedle svého manžela v opatství svatého Jimrama v Řezně.

Tituly a oslovení 
 7. března 1901 – 14. listopadu 1922: Její Velkovévodská Výsost princezna Alžběta Lucemburská
 14. listopadu 1922 – 2. srpna 1950: Její Velkovévodská Výsost princezna Alžběta Thurn-Taxis, lucemburská princezna

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 7. března
Narození v roce 1901
Úmrtí 2. srpna
Úmrtí v roce 1950
Lucemburské princezny
Pohřbení v klášteře sv. Jimrama v Řezně
Nasavsko-weilburská dynastie
Ženy
Lidé z Lucemburku
Thurn-Taxisské princezny